Пчелина може да се отнася за:
 Пчелина, село в община Самуил, област Разград
 Пчелина, връх в Централния рилски резерват, Средна Рила, Софийска област
 Пчелина, възвишение в община Петрич, област Благоевград
 Пчелина, група от Побитите камъни край град Белослав, област Варна
 Пчелина, поляни в Сърнена Средна гора, община Стара Загора, област Стара Загора
 „Пчелина“, лесопарк в община Разград, област Разград
 „Пчелина“, 2 язовира на Пчелинска река в лесопарк „Пчелина“, община Разград, област Разград
 „Пчелина“, язовир на река Струма в община Ковачевци, област Перник
 „Пчелина“, улица в с. Бусманци, район Искър, Област София

Вижте също 
 Пчелин